Мауи — многозначный термин:
 Мауи — персонаж из полинезийской мифологии.
 Мауи — второй по величине остров Гавайского архипелага.
 Мауи — округ на Гавайских островах.
 Мауи — вулкан на спутнике Юпитера Ио.
 Maui — программа-планировщик заданий.